Рольян:

 Рольян — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Рольян, Хесус (1968—2006) — знаменитый испанский ватерполист, вратарь, олимпийский чемпион.